Георге-Дожа () — комуна в Румунії, у повіті Яломіца.
 Георге-Дожа () — село в Румунії, у повіті Яломіца. Адміністративний центр комуни Георге-Дожа.
 Георге-Дожа () — комуна в Румунії, у повіті Муреш.
 Георге-Дожа () — село в Румунії, у повіті Муреш. Адміністративний центр комуни Георге-Дожа.
 Георге-Дожа () — село в Румунії, у повіті Бакеу. Входить до складу комуни Рекечунь.